Dies ist eine Liste der Städte in den Föderierten Staaten von Mikronesien.

Größte Stadt der Föderierten Staaten von Mikronesien ist Weno mit 13.758 Einwohnern. Damit konzentriert sich 13 Prozent der Bevölkerung des Landes in dieser Stadt. Hauptstadt und viertgrößte Stadt von Mikronesien ist Palikir mit 6.645 Einwohnern, ehemalige Hauptstadt und sechstgrößte Stadt des Landes ist Kolonia mit 5.360 Einwohnern.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 800 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 18. April 1994 und 1. April 2000, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie der Bundesstaat, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Government of the Federated States of Micronesia
Mongabay - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Mikronesiens
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Mikronesiens

!
Mikronesien